Metalist steht für:
 Metalist Charkiw, ukrainischer Fußballverein
 Metalist Kirowohrad, ukrainischer Fußballverein, heute Sirka Kirowohrad
 Metalist Dniprodserschynsk, ukrainischer Fußballverein, heute Stal Dniprodserschynsk

Metalist ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
 Metalist (Slowjanoserbsk) im Rajon Slowjanoserbsk der Oblast Luhansk
 Metalist (Amwrossijiwka) im Rajon Amwrossijiwka der Oblast Donezk

Siehe auch:
 Metallist